Phobetor má více významů:

 Phobetor (ptakoještěr) – rodové jméno vyhynulého pterosaura
 Fobétór – jméno postavy z řecké mytologie